Университет Эвансвиллa (UE) — это частный гуманитарный университет в Эвансвилле, штат Индиана. Основанный в 1854 году как колледж Мурс-Хилл, университет готовит специалистов в гуманитарных и естественных областях как в самом университетском городке, так и за его пределами. Университет имеет филиал в Харлакстон колледж в трех километрах к юго-западу от английского города Грантем. Девиз: «Гражданская миссия … Священное доверие»

Характеристика 
 Религиозная принадлежность: Объединённая методистская церковь
 Целевой фонд: $189,5 млн долл. США (2013 год)
 Президент: Кристофер М. Петрушкевич (с 1 июля 2018 года)
 Студентов: 2526
 Бакалавров: 2290
 Аспирантов (будущих магистров и докторов наук): 236
 Местонахождение: Эвансвилл, Индиана, США
 Кампус: городской; 100 акров (40.5 га)
 Цвета университета: фиолетовый, белый и оранжевый
 Спортивное прозвище: Пурпурные тузы
 Членство: Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) Дивизион I — Долина Миссури
 Талисман: Пурпурный туз
 Эвансвилл является членом Конференции в Миссури-Вэлли.
 Стоимость обучения составляет 36 416 долларов (2018-19 годы).

Образование и деятельность 
В университете Эвансвиллa можно получить более чем 80 различных специальностей в трех колледжах и одной школе: в школе бизнеса Шредера, медицинском и педагогическом колледже, инженерном и компьютерном колледже и колледже искусств и наук Уильяма Л. Риджуэя. Кампус Эвансвилля предлагает около 80 различных областей обучения в бакалавриате и шесть программ для выпускников, в том числе в Школе делового администрирования семьи Шредеров. Студенты могут участвовать в более чем 10 братствах и клубах, около 160 студенческих организациях или различных видах спорта.

Студенческое сообщество представляет 55 стран и 44 государства. 16 % студентов бакалавриата — иностранцы. В университете функционируют более 155 студенческих организаций и объединений. Спортивные команды университета участвуют в Дивизионе NCAA и известны как Пурпурные Тузы.

Среди известных выпускников много выдающихся артистов и звезд спорта, таких как актер Рами Малек, продюсер / писатель Мэтт Уильямс и тренер по баскетболу Джерри Слоун.

Примечания

Ссылки 
 Official website
 Evansville Athletics website
 «UE announces $39 million gift from Dr. William Ridgway». Courier & Press. Retrieved April 8, 2013.
 «Facts and Traditions». evansville.edu. Retrieved February 23, 2015.
 «Brand Colors — Marketing and Communications». April 12, 2019. Retrieved June 2, 2019.
 Jump up to: a b «Fast Facts». University of Evansville. Retrieved April 11, 2019.

Частные учебные заведения
Гуманитарные университеты
Университет Эвансвилла